Oms puede referirse a:
 OMS, siglas de la Organización Mundial de la Salud.
 Oms, localidad y comuna francesa en el departamento de Pirineos Orientales.
 OMS video, especificación de compresión de video.
 Sistema de maniobra orbital, por su sigla en inglés (Orbital Maneuvering System).
 Manuel de Oms y de Santa Pau, virrey del Perú.